Zig-zag, Zig Zag, Zig zag ou Zigzag peut désigner :

 un zigzag, une ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants.

Cinéma 
 Zig-zag, un film réalisé par Gaston Schoukens en 1940
 Zigzag, un film réalisé par Richard A. Colla en 1970
 Zig Zag Story, également connu sous le titre « Et la tendresse ! Bordel... 2 », un film français de Patrick Schulmann sorti en 1983.
 Zigzag, titre original du film , film américain réalisé par David S. Goyer en 2002
 Zig Zag, l'étalon zébré (Racing Stripes), un film américain de Frederik Du Chau sorti en 2005.
 Zigzag, un personnage apparaissant dans le film d'animation Toy Story.

Musique 
 Zig-zag, un album d'Eddy Mitchell sorti en 1972.
 Zig-Zag Territoires, un label de musique
 Zig-Zag (Op. 248) est une polka d'Émile Waldteufel de 1891.

Jeux 
 le zig-zag, une variante du jass.
 Zig Zag, un jeu vidéo sorti en 1984
 Zig-Zag, un jeu vidéo édité en 1994 par QQP

Objets 
 la chaise Zig Zag, une chaise conçue en 1932 par Gerrit Rietveld.
 Zig-Zag, une marque de papier à cigarette.
 Zig-Zag, une marque de canoe-kayak.

Presse 
 Zig Zag, un périodique de bande dessinée paru entre 1952 et 1953
 Zig Zag, un manga japonais

Télévision 
 Zig Zag est une émission diffusant des dessins-animés, diffusé sur RTP1, RTP2 et RTP Internacional.

Zoologie 
 Le Zigzag ou Disparate (Lymantria dispar) est une espèce de lépidoptères (papillons).

Mathématiques 
 le produit zig-zag de graphes, qui combine deux graphes.

Toponymie 
 Île Zigzag, dans l'Antarctique.

Autres 
 Agent Zigzag, le nom de code d'Eddie Chapman, un agent double britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre